Příjmení Šturma nosí více významných osobností:

 František Šturma (* 1972) – český fotbalový trenér
 Jaroslav Šturma – více osob, viz rozcestník
 Pavel Šturma (* 1963) – český právník, advokát a vysokoškolský pedagog